Die Saison 2022/23 ist die 32. Spielzeit der Fußball-Oberliga Nordost und die 15. als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Sie wurde am 5. August 2022 eröffnet. Seit dem 11. Dezember 2022 befindet sich die Süd- und seit 12. Dezember 2022 die Nord-Staffel in der vorgezogenen Winterpause, nachdem der Spieltag vom 17./18. Dezember 2022 witterungsbedingt verschoben wurde. Zum 21. Januar 2023 ist die Wiederaufnahme des Spielbetriebs vorgesehen. Der letzte Spieltag soll am 11. Juni 2023 stattfinden.

Teilnehmer 
Für die Spielzeit 2022/23 haben sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:

Staffel Nord

Tabelle 

 || 

 || 

 || ()
 || rowspan="4" |

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Staffel Süd

Tabelle 

 || 

 || rowspan="2" | ()

 || rowspan="4" |

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Einzelnachweise 

2022
Oberliga Nordost 2022/23